Fotboll vid internationella öspelen 2011 (damer) avgjordes mellan 26 juni och 1 juli. Turneringen vanns av Åland som tog sin tredje raka titel.

Grupp A

Tabell

För att ta hänsyn till de övriga två grupperna, räknades resultatet mot det sist (fjärde) placerade laget bort i grupp A

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2011

Fotboll på Isle of Wight
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2011